

Geografia 
 Argeo – monte della Turchia

Mitologia 
 Argeo – personaggio della mitologia greca, uno dei figli di Frisso e Calciope
 Argeo – personaggio della mitologia greca, re di Argo e figlio di Megapente
 Argeo – personaggio della mitologia greca, figlio di Apollo e di Eubea (figlia di Macareo re di Locri)
 Argeo – personaggio della mitologia greca, figlio di Deifonte ed Irneto